Amn est une région fictive des Royaumes oubliés, univers de fiction du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Présentation 

Amn est une nation extrêmement riche, possédant des colonies dans la lointaine contrée de Maztica, et contrôlant d'importantes routes commerciales vers Calimshan et la Porte de Baldur. Cette contrée attire des aventuriers de nombreux pays, même d'en dehors du continent de Féérune. La capitale d'Amn est Athkatla, fondée en 100 CV, ce qui correspond à l'an 0 en datation amnienne (cette datation est néanmoins peu utilisée, en dehors de documents officiels). Les principales villes sont Crimmor (Population : ), Eshpurta (Population : ), Keczulla (Population : ) et Purskul (Population : ). La ville de Murann (Population : ) est tombée dans les mains de deux ogre-mages et leurs forces armées, capturant de nombreux bateaux pleins de trésors dans le port.

Régions en relation avec Amn

Spellhold 

Spellhold est un asile situé sur l'île de Brynnlaw, hors des côtes ouest d'Amn, sous le commandement des Mages Cagoulés d'Athkatla, utilisé pour interner les "hors-la-loi" (souvent des mages ayant lancé des sorts sans en avoir reçu l'autorisation expresse).

Notes et références 

Région des Royaumes oubliés